Кубасов, Сергей Анатольевич (1945—2004) — российский художник, скульптор, профессор Института им. И. Е. Репина РАХ.
 Кубасов, Сергей Иевлев — тобольский боярский сын, переписчик, а может быть и компилятор одного из хронографов XVII века.